Celastrina argiolus ladon, vlinder
 Chlaenius ladon, keversoort
 Gustave Ladon, glaskunstenaar (glazenier)
 Neolophonotus ladon, vliegensoort
 Ladon (gemeente), gemeente in Frankrijk
 Ladon (mythologie), fabelwezen uit de Griekse mythologie
 Ladon (rivier), rivier in Griekenland
 Oecetis ladon, schietmot